Зализничный район (, ) — название административных районов в ряде городов Украины в написании на русскоязычных картах этих городов в Украинской ССР.

  в 1938—2001 годы (ныне входит в Соломенский район)
 Зализничный район (Львов)

См. также 
 Железнодорожный район